Schattschneider peut faire référence à : 
 Clemens Schattschneider (né en 1992), snowboardeur autrichien.
 Doris Schattschneider (née en 1939), mathématicienne américaine.